ЖФК «Житлобу́д-1» — український жіночий футбольний клуб з Харкова. Заснований у 2002 році. Виступає у вищій лізі чемпіонату України серед жінок.

Історія клубу 
Команду, що називається нині «Житлобуд-1», було засновано у 2002 році. До лютого 2004 року колектив виступав під назвою «Харків-Кондиціонер». Під цією назвою харків'янкам вдалося здобути «золото» чемпіонату та Кубок України 2003 року, виборовши право участі у Кубку УЄФА серед жінок.

У 2004 році команда увійшла до системи харківського «Металіста» і наступний сезон провела під його назвою. Однак вже у 2005 році, після скандального звільнення з «Металіста» Віталія Данілова та створення чоловічого футбольного клубу «Харків» на базі першолігового «Арсенала», жіноча команда також перейшла до структури нового клубу. На відміну від чоловічої команди, жіноча продовжила виступи зі старою назвою — «Арсенал». Втім, вже за рік фінансування жіночого колективу виявилося непосильною ношею для керівництва клубу і у 2006 році команда перейшла під опіку будівельної компанії АТ Трест «Житлобуд-1».

Саме з 2006 року розпочалася зіркова ера харківської команди, що доволі швидко стала провідним клубом українського жіночого футболу, раз по раз завойовуючи трофеї найвищого ґатунку на внутрішній арені. У 2009 році футболістки «Житлобуда-1» дійшли до 1/16 фіналу жіночої Ліги чемпіонів УЄФА, де поступилися за сумою двох матчів шведському «Умео». На міжнародній арені це поки що найвище досягнення харківського клубу.

Досягнення 
 Чемпіон України (9): 2006, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017/18, 2018/19
 Срібний призер чемпіонату України (6): 2007, 2009, 2010, 2016, 2017, 2019/20
 Володар Кубка України (11): 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017/18, 2018/19
 Фіналіст Кубка України (3): 2002, 2005, 2009

Склад команди 

|}

Тренерський штаб 

Основний склад

Відомі футболістки 
Повний список гравців «Житлобуда-1», статті про яких містяться у Вікіпедії, дивіться тут.
  Світлана Фрішко
  Людмила Пекур
  Юлія Ващенко
  Наталія Жданова
  Ірина Саніна
  Валентина Котик

Примітки

Посилання 
 
«Житлобуд-1»: Валентина Котик & Ганна Мозольська у програмі «Мові футболу» / 240 випуск // 4.03.2019 / Відео

 

Жіночі футбольні клуби України
Футбольні клуби, засновані 2002
Житлобуд-1 (жіночий футбольний клуб)
2002 у Харкові
засновані в Україні 2002
2002 в українському спорті
Футбольні клуби Харкова